Bampton kan syfta på:

 Bampton, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Bampton, Devon – en stad i Devon, England
 Bampton, Oxfordshire – en ort i Oxfordshire, England
 Bampton Lectures – föreläsningar i teologiska och kyrkliga frågor, som sedan 1780 (1780-1894 årligen, därefter vartannat år) hålls vid Oxford University
 Kirkbampton – en ort i Cumbria, England